Il singolare del torneo di tennis Rümikon Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Zoecke che ha battuto in finale Francisco Yunis 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Lochbihler (primo turno)
 Marko Ostoja (semifinali)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Roland Stadler (quarti di finale)

 David Engel (primo turno)
 Oliver Fuchs (secondo turno)
 Srinivasan Vasudevan (primo turno)
 Johan Vekemans (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rümikon Challenger 1989